Даринский договор (, ) или Даринский пакт () был заключен в 1915 году между Великобританией и эмиратом Неджд и Хаса.

Подписание 
Договор был подписан в Дарине на острове Тарут 26 декабря 1915 года между Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауди и сэром Перси Коксом от имени британского правительства.

Условия 
Договор сделал эмират британским протекторатом, а также определил его границы. Британская цель договора заключалась в том, чтобы гарантировать суверенитет британских протекторатов Кувейта, Катара и Договорного Омана. Ибн-Сауд согласился не нападать на британские протектораты, но не дал обещания, что он не нападет на Хиджаз, тогда ещё находившегося под османским контролем.

Кроме того, он согласился вступить в Первую мировую войну на Ближнем Востоке против Османской империи в качестве непосредственного союзника Великобритании.

После заключения договора эмират получил от британцев следующие меры поддержки:

 Британская гарантия независимости Неджда и его зависимых территорий;
 В июне 1916 года был получен кредит на 20 000 фунтов стерлингов и партия оружия;
 В январе 1917 года — ежемесячные субсидии в размере 5000 фунтов стерлингов,
 С конца Первой мировой войны по март 1924 года — годовая субсидия в размере 60 000 фунтов стерлингов.
 Также в первой статье договора признавалось право сыновей на правления.

Значение 

Это был первый договор, который дал международное признание эмирату. Кроме того, впервые в истории Неджда были определены границы. Хотя целью британцев было прежде всего защитить свои протектораты в Персидском заливе, но договор также имел непредвиденное последствие, поскольку он узаконил контроль будущей Саудовской Аравии над прилегающими территориями. Договор был заменен .

Примечания 

История Саудовской Аравии
Договоры о границах
XX век в Саудовской Аравии
Международные договоры XX века
1915 год в политике
Международные договоры Великобритании
Декабрь 1915 года